Novak Đoković era il detentore del titolo e si è riconfermato campione battendo in finale l'austriaco Dominic Thiem, con il punteggio di 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. È l'ottavo titolo conquistato, in altrettante finali, da Djokovic sul cemento della Rod Laver Arena.

Come nell'edizione precedente, le partite giunte al set decisivo (l'eventuale quinto) si sono decise al tie-break. Tuttavia, anziché arrivare a sette punti, come di norma accade negli altri set, il tie-break decisivo viene qui vinto dal primo giocatore che arriva a dieci punti, con un margine di almeno due punti sull'avversario.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Novak Đoković (campione)
  Roger Federer (semifinale)
  Daniil Medvedev (quarto turno)
  Dominic Thiem (finale)
  Stefanos Tsitsipas (terzo turno)
  Alexander Zverev (semifinale)
  Matteo Berrettini (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno) 
  Gaël Monfils (quarto turno)
  David Goffin (terzo turno)
  Fabio Fognini (quarto turno)
  Denis Shapovalov (primo turno)
  Diego Schwartzman (quarto turno)
  Stan Wawrinka (quarti di finale)
  Karen Khachanov (terzo turno)

  Andrey Rublev (quarto turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  John Isner (terzo turno, ritirato)
  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
  Benoît Paire (secondo turno)
  Guido Pella (terzo turno)
  Nick Kyrgios (quarto turno)
  Dušan Lajović (terzo turno)
  Borna Ćorić (primo turno)
  Nikoloz Basilashvili (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno, ritirato)
  Taylor Fritz (terzo turno)
  Daniel Evans (secondo turno)
  Hubert Hurkacz (secondo turno)
  Milos Raonic (quarti di finale)

Qualificati 

  Dennis Novak (primo turno)
  Tallon Griekspoor (primo turno)
  Christopher Eubanks (primo turno) 
  Elliot Benchetrit (primo turno) 
  Mario Vilella Martínez (primo turno) 
  Mohamed Safwat (primo turno)
  Ilya Ivashka (primo turno)
  Quentin Halys (primo turno)

  Marco Trungelliti (primo turno) 
  Norbert Gombos (primo turno) 
  Daniel Elahi Galán (primo turno) 
  Pedro Martínez (secondo turno)
  Max Purcell (primo turno) 
  Alejandro Tabilo (secondo turno) 
  Ernests Gulbis (terzo turno) 
  Peter Gojowczyk (secondo turno)

Lucky loser 

  Evgeny Donskoy (primo turno)
  Lorenzo Giustino (primo turno) 

 Prajnesh Gunneswaran (primo turno)
 Jozef Kovalík (primo turno)

Wildcard 

  Michael Mmoh (secondo turno)
  Tatsuma Itō (secondo turno)
  Hugo Gaston (primo turno)
  John-Patrick Smith (primo turno)

  Christopher O'Connell (primo turno) 
  Marc Polmans (secondo turno) 
  Alex Bolt (secondo turno) 
  Andrew Harris (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2020